Савчу́к — поширене українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Відомі носії

B Україні 
 Савчук Анастасія Геннадіївна (* 1996) — українська спортсменка, що виступає в синхронному плаванні. Чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів світу з водних видів спорту.
 Савчук Анатолій Анатолійович — директор підприємства Українського товариства сліпих, Київська область. Заслужений працівник промисловості України.
 Савчук Анатолій Карпович (* 1950) — радянський футболіст, що виступав на позиції нападника і півзахисника.
 Савчук Анатолій Якович ( 1938) — радянський та український політик, народний депутат України I скликання.
 Савчук Андрій Вікторович (1978—2014) — рядовий міліції, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Антоніна Сидорівна (1920 — ?) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Савчук Борис Петрович (* 1962) — педагог, доктор історичних наук, професор.
 Савчук Валентина Миколаївна ( 1975) — українська спортсменка, учасниця XXVII літніх Олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу.
 Савчук Варфоломій Степанович ( 1945) — український історик науки, фізик.
 Савчук Василь Петрович ( 1959) — український політик, Білоцерківський міський голова.
 Савчук Віталій Ярославович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Владислав Валерійович (* 1979) — український футболіст та тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Савчук Володимир Дмитрович (1974—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Володимир Олександрович ( 1958) — голова Володимир-Волинської райдержадміністрації.
 Савчук Володимир Панасович (1913—1974) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Савчук Гліб Олександрович (* 2003) — український футболіст, захисник львівського «Руху».
 Савчук Григорій Пантелеймонович (1978—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Євген Герасимович ( 1953) — український хоровий диригент, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка
 Савчук Ігор Мирославович (1969—2015) — Єпископ Черкаський і Кіровоградський (Іларіон)
 Савчук Катерина Михайлівна (1899 — ?) — селянка-наймичка, голова сільського споживчого товариства. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Савчук Костянтин Іванович (1921 — ?) — український радянський діяч, тракторист. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Савчук Людмила Павлівна (* 1935) — українська поетеса, член національної спілки письменників України.
 Савчук Максим Володимирович (* 1987) — український журналіст, кореспондент.
 Савчук Микола Васильович ( 1959) — український журналіст, письменник-гуморист, Заслужений артист України
 Савчук Микола Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Савчук Микола Панасович (1899—1976) — український зоолог.
 Савчук Михайло Васильович (1938—2021) — український гірський рятувальник, стрибун з трампліна.
 Савчук Михайло Михайлович — майор Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Наталя Савчук (справжнє ім'я Наталія Петрівна Марченко,  1967) — український науковець і письменниця, книгознавець, біографіст, літературний критик.
 Савчук Оксана Василівна ( 1963) — співачка, солістка-вокалістка фольклорного дуету «Писанка», Заслужена артистка України (1997).
 Савчук Оксана Василівна (1983) — український політик, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», секретар Івано-Франківської міської ради.
 Савчук Олег Анатолійович — кандидат історичних наук.
 Савчук Олекса — український журналіст і прозаїк.
 Савчук Олександр Володимирович (1954—2012) — український політик.
 Савчук Олександр Олегович — харківський видавець.
 Савчук Олексій Іванович ( 1912) — український журналіст і прозаїк.
 Савчук Олексій Костянтинович — артист Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г. І. Майбороди, заслужений артист України
 Савчук Ольга Миколаївна ( 1987) — українська тенісистка-професіонал.
 Савчук Орест Макарович (1936—2016) — український вчений механік, інженер, доктор технічних наук, професор.
 Савчук Остап Васильович ( 1947) — режисер, педагог. Заслужений артист України (1997), заслужений діяч мистецтв України (2006).
 Савчук Петро Васильович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Петро Іванович — заслужений тренер України з футболу
 Савчук Петро Миколайович ( 1958) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Савчук Петро Миколайович ( 1935) — український письменник, поет, гуморист.
 Савчук Прокіп Демидович (* 1918) — український розвідник. Генерал-майор. Начальник Першого Управління Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР (1959—1966).
 Савчук Сергій Васильович (* 1995) — український футболіст, нападник.
 Савчук Сергій Дмитрович — український держслужбовець.
 Савчук Сергій Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчук Станіслав Іванович — головний диригент оркестрової групи хору імені Верьовки, заслужений діяч мистецтв України.
 Савчук Степан Варфоломійович (1915—1985) — Герой Радянського Союзу.
 Савчук Юрій — український журналіст.
 Савчук Юрій Костянтинович — український історик.
 Савчук Юрій Петрович ( 1967) — український політик. Народний депутат України.

в еміграції 
 Савчук Павло (1903—1969) — поет, драматург, критик, літературознавець, публіцист, вчений-педагог
 Савчук Семен Володимир — церковний і громадський діяч у Канаді.
 Савчук Стефанія — громадська діячка й педагог у Канаді.
 Савчук Террі (1929—1970) — канадський хокеїст (воротар) українського походження.
 Туровський-Савчук Роман ( 1961) — український художник та лютнист-композитор в США.

Див. також 
 Савчук О. О. (Видавець) — українське видавництво.
 Савчуки

Примітки